Skat – gra karciana, szczególnie rozpowszechniona w Niemczech oraz na Śląsku i Kaszubach.
 MiG Skat – projekt pierwszego rosyjskiego bezpilotowego aparatu bojowego (UCAV).
 Skât – rzeka w północno-zachodniej Bułgarii.
 Skat – gwiazda w gwiazdozbiorze Wodnika.
 Scat – slangowe określenie koprofilii